Osoby:
 Herbert Freeden – niemiecki pisarz
 Willi Freeden – niemiecki matematyk

Zobacz też:
 Freden
 Vreden